Евгений Иванович Бойко (1909—1972) — советский психолог и психофизиолог, основатель научной школы, к которой принадлежат Т. Н. Ушакова, Н. И. Чуприкова и др.

Биография 
Родился  в Ельце. Его родители были медицинскими работниками.
 
В молодости работал монтёром на электростанции, занимался самообразованием. В 1929—1931 годы заочно учился на лингвистическом отделении Педагогического московского университета (2-го МГУ), в 1932 году экстерном сдал экзамены и получил диплом о высшем образовании в Московском институте новых языков. С 1931 по 1936 годы работал в Институте Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б), стажировался в Институте мозга АМН СССР, с 1945 года — в Институте психологии АПН РСФСР.

Одним из побочных положительных результатов печально известной «павловской сессии» 1950 года было расширение исследований в сфере психофизиологии. Бойко возглавил лабораторию высшей нейродинамики при институте, исследовал проблему динамических временных связей между функциональными структурами психики. В 1952 году он возглавил лабораторию навыков, коллектив которой позднее и составил школу Бойко. Активно занимался изучением и усовершенствованием техники, используемой в психофизиологических экспериментах.

В 1961 году лаборатория закрыта, однако к этому времени Бойко и его ученики уже накопили достаточно большое количество результатов, по которым в 1963 году Бойко защитил докторскую диссертацию. В 1965 году лаборатория была восстановлена.

В последние годы Бойко интересовался кибернетикой, возможностью применения кибернетических моделей при изучении центральной нервной системы.

Умер 13 ноября 1972 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище (уч. 29)..

Библиография 

 На пути к изучению высшей нейродинамики // Доклады на совещании по вопросам психологии. — : Изд-во АПН РСФСР, 1954.
 Пограничные проблемы психологии и физиологии // Известия АПН РСФСР. — М., 1954. — № 53. — С. 3—11.
 пыт разработки двигательной методики с учетом зрительных установочных рефлексов // Известия АПН РСФСР. — , 1954. — № 53. — С. 11—64.
 К вопросу о механизмах умственных процессов // Вопросы психологии. — 1955. — № 2. — С. 39—53.

 Бойко Е. А. Взаимодействие условнорефлекторных процессов в сложных системных реакциях // «Вопросы изучения высшей нейродинамики в связи с проблемами психологии». — : Изд. АПН РСФСР. 1957. — С. 11—56.
 Опыт экспериментального анализа процессов умственного сопоставления // Материалы совещания по психологии / Бойко Е. И., Власова М. М. Костомарова Н. М., Чуприкова Н. И. — : Изд-во АПН РСФСР, 1957.
 О двоякой роли установочных рефлексов в сложных системных реакциях // Ориентировочный рефлекс и ориентировочно-исследовательская деятельность. — : Изд-во АПН РСФСР, 1958.
 Проблема условнорефлекторных основ высших психических процессов // Психологическая наука в СССР. — : Изд-во АПН РСФСР, 1959. Т. 1.
 О физиологических механизмах и закономерностях второй сигнальной системы // Девятнадцатое совещание по проблемам высшей нервной деятельности: Тезисы и рефераты докладов. Ч. 1. — , 1960. — C. 45—46.
 Опыт экспериментального анализа собственно человеческих форм высшей нервной деятельности // Девятнадцатое совещание по проблемам высшей нервной деятельности: Тезисы и рефераты докладов. Ч. 2. — С. 189—191.

 Возрастные изменения времени реакции у детей и у взрослых //Пограничные проблемы психологии и физиологии. — : Изд. АПН РСФСР, 1961. — С. 162—169.
 Время реакции в исследованиях практически прикладного характера // Пограничные проблемы психологии и физиологии. — : Изд. АПН РСФСР, 1961. — С. 192—209.
 Время реакции и физиологический закон силы // Пограничные проблемы психологии и физиологии. — : Изд. АПН РСФСР, 1961. — С. 142—161.
 Зависимость времени реакции от различного рода факторов, действующих через кровь // Пограничные проблемы психологии и физиологии. — : Изд. АПН РСФСР, 1961. — С. 170—182.
 К вопросу о функциональной структуре произвольной реакции //Пограничные проблемы психологии и физиологии. — : Изд. АПН РСФСР, 1961. — С. 117—142.
 Основные положения высшей нейродинамики //Пограничные проблемы психологии и физиологии. — : Изд. АПН РСФСР, 1961. — С. 107—114.
 Узловые проблемы высшей нейродинамики //Пограничные проблемы психологии и физиологии. — : Изд. АПН РСФСР, 1961. — С. 7—21.
 Некоторые результаты и перспективы экспериментальной работы в области высшей нейродинамики // Пограничные проблемы психологии и физиологии / Бойко Е. И., Власова М. М. и Чуприкова Н. И. — : Изд. АПН РСФСР, 1961. — С. 21—41.
 Из истории хронометрического исследования реакций // Вопросы психологии. — 1963. — № 6. — C. 135—144.
 Время реакции человека. — : Медицина, 1964.
 Моделирование функций мозга и высшая нейродинамика // Философские проблемы кибернетики. — М.: «Мысль», 1964.
 Может ли машина мыслить // Вопросы психологии. — 1965. — № 2.
 Сознание и роботы // Вопросы психологии. — 1966. — № 4. — С. 169—177.
 К 50-летию советской психофизиологии // Вопросы психологии. — 1967. — № 5. — С. 114—123.
 Моделирование высших форм временных связей // Вопросы психологии. — 1967. — № 4.
 Мозг и психика. — : Просвещение, 1969.
 Исторические корни нейрохронометрии // Вопросы психологии. — 1973. — № 1. — С. 154—156.
 Механизмы умственной деятельности. (Динамические временные связи). — : Педагогика, 1976.
 Механизмы умственной деятельности. Избр. психол труды / Под ред А. В. Брушлинского и Т. Н. Ушаковой. — : Московский психолого-социальный инст., Воронеж: НПО «МОДЭК», 2002. — (Серия «Психологи отечества»).

Примечания

Ссылки 
 Биография Е.И. Бойко
 Сайт научной школы Е. И. Бойко при Институте психологии РАН

Психологи СССР
Кибернетики СССР
Психологи по алфавиту
Похороненные на Введенском кладбище